Фаттахова — женская форма фамилии .
 Фаттахова, Василя Разифовна (1979—2016) — российская певица.
 Фаттахова, Лилия Мансуровна (род. 1974) — российская баскетболистка